Библиотека Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (сокращенно Библиотека БГУИР) — библиотека высшего учебного заведения в Белоруссии в области информационных технологий, радиотехники, электроники и телекоммуникаций: Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Библиотека БГУИР размещена в 4 учебных корпусах университета в Минске. Имеет 7 читальных залов, 3 абонемента, 121 компьютерное рабочее место, беспроводную сеть Wi-Fi, каждый год обслуживает больше 12 тысяч читателей. Библиотечный фонд насчитывает более 1,2 млн экземпляров книг и периодических изданий.

История 
История библиотеки началась одновременно с основанием Минского радиотехнического института (МРТИ далее БГУИР) в 1964 году. В то время ее фонд насчитывал около 30 тыс. экземпляров книг, переданных новому вузу Белорусским политехническим институтом.

На 1970 г. книжный фонд библиотеки составил 218 125 экземпляров. В формировании книжного фонда библиотеки путем добровольной передачи части своего фонда принимали участие Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Правительственная библиотека им. А. М. Горького, библиотеки АН БССР и др. Для эффективного использования книжного фонда и удобства читателей библиотека организовала работу 15 библиотечек-передвижек в кабинетах и лабораториях кафедр. Для улучшения работы библиотеки из представителей кафедр и общественных организаций был создан Совет библиотеки, работал кружок повышения квалификации «Минимум библиотечной техники».

В 80-х годах библиотека располагала двумя студенческими читальными залами, залом для научных сотрудников, сотрудников института, залом периодики и домашнего абонемента. При общежитии функционировал студенческий читальный зал. Для удовлетворения запросов профессорско-преподавательского состава по межбиблиотечному абонементу выписывалась и получалась литература из других библиотек Советского Союза.

С 1992 года стал вестись электронный каталог библиотеки. В 2002 году разработан первый сайт библиотеки. В этом же году библиотека приобрела сетевую версию АИБС «MARC-SQL».

Для самостоятельной работы студентов с ноября 2004 года был открыт читальный зал "Электронная библиотека" — совместный проект ОАО «Приорбанк» и БГУИР. Открытие было приурочено к юбилею — 40-летию со дня основания БГУИР.

 
С 2008 года в библиотеке начала функционировать служба МБА и ЭДД — выполнение запросов пользователей на заказ документов по межбиблиотечному абонементу из фондов Национальной библиотеки Беларуси, Республиканской научно-технической библиотеки и Центральной научной библиотеки имени Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси.

В сентябре 2009 года на базе традиционного студенческого читального зала в 4-м учебном корпусе БГУИР открылся Информационно-образовательный центр электронных ресурсов и услуг (ныне читальный зал № 2). С сентября 2011 года на абонементе начальных курсов в 4-м учебном корпусе БГУИР внедрена автоматизированная книговыдача по электронным студенческим билетам.

В 2010 году в работу библиотеки произошло внедрение системы менеджмента качества. Библиотека прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества, цель которого подтверждение соответствия СМК предоставления информационных и библиотечных услуг библиотеки требованиям СТБ ISO 9001-2009 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь и соответствие требованиям DIN EN ISO 9001:2008 в немецкой системе аккредитации.

В 2012 году произошла модернизация всех читальных залов и абонементов библиотеки, позволяющая организовать электронную книговыдачу литературы.

В 2014 году сотрудниками библиотеки был создан репозиторий БГУИР — информационный ресурс открытого доступа, который содержит более 30 тыс. документов.

С 30 декабря 2020 года электронный каталог библиотеки заработал под управлением АИБС «МегаПро».

Современное состояние 
Библиотека БГУИР является библиотекой одного из крупнейших вузов Белоруссии. Располагает фондом технического профиля, насчитывающим более 1,2 млн экземпляров книг и периодических изданий. Она занимает площадь 1821,14 м2 и расположена в 4-х учебных корпусах по адресам: 2-й корпус — ул. П.Бровки,4; 3-й корпус — ул. П.Бровки,10; 4-й корпус — ул. Гикало,9; 8-й корпус — ул. Козлова, 28.

Ежегодно библиотека обслуживает более 12 тыс. читателей. В фонде библиотеки хранится коллекция литературы по технике, информатике, естественным наукам, нанотехнологиям, медэлектронике идр. Особое внимание уделяется электронным ресурсам и услугам библиотеки. В сентябре 2018 года открыт читальный зал электронных ресурсов в новом 8-м учебном корпусе БГУИР.

В библиотеке создана компьютерная инфраструктура.

Основной информационно-поисковой системой в библиотеке БГУИР является Электронный каталог.

Репозиторий БГУИР содержит более 30 тыс. документов.

В 2021 году на базе библиотеки совместно с Национальным центром интеллектуальной собственности был открыт «Центр поддержки технологий и инноваций». Центр обеспечивает онлайн-доступ к патентным и не патентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийской патентной организации и Национального центра интеллектуальной собственности.

Приоритетные направления деятельности библиотеки БГУИР на современном этапе:

 создание и поддержка ресурсов открытого доступа;
 информационно-аналитическая деятельность, связанная с мониторингом и поддержкой публикационной активности исследователей БГУИР (библиометрические исследования; определение библиометрических показателей ученых, консультирование авторов по вопросам регистрации в международных системах идентификации ученых и др.);
 формирование информационной культуры пользователей (курс для студентов «Основы информационной культуры»; групповые занятия по формированию у студентов навыков работы с электронными ресурсами в рамках учебного процесса; консультирование по поиску информации);
 продвижение научно-образовательных ресурсов БГУИР в мировое информационное пространство (через создание ресурсов открытого доступа; размещение научных журналов БГУИР в международных базах данных РИНЦ и др.; 
продвижение БГУИР в международных рейтингах университетов);

В библиотеке обеспечен доступ к ведущим научным мировым и национальным электронным информационным ресурсам виртуального читального зала.

Библиотека поддерживает инициативу БГУИР в продвижении инклюзивного образования.

Каждый год библиотека БГУИР организует более 70 книжных выставок, организует тематические просмотры, участвует в международном движении «Bookcrossing», регулярно проводит библиографические обзоры.

Руководители библиотеки 
 1964—1971 гг. — Ковалев Иван Сидорович
 1971—1979 гг. — Сазонова Надежда Николаевна
 1979—1989 — Максимович Лилия Михайловна
 1990—2020 — Сизова Людмила Анатольевна
 2020 — по  — Федотова Анна Александровна

Примечания

Литература 
 
 
 Заренок, Н. В. Использование Российского индекса научного цитирования и Science Index для анализа и оценки научной деятельности высших учебных заведений Республики Беларусь / Н. В. Заренок // Библиотека в XXI веке : цифровая реальность : материалы X Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 27-28 нояб. 2018 г. [Электронный ресурс] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа. — Электрон. дан. — Минск : Ковчег, 2019. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. требования : IBM-совместимый PC ; 256 Мб RAM ; VGA ; Windows 2000 / xp / Vista ; CD-ROM дисковод; мышь. — Загл. с экрана. — С. 105—108.
 Матвеева Е. Вклад библиотеки вуза в развитие гуманитарных концептов образования / Е. И. Матвеева, И. П. Иванова. — Бібліятэчны свет. — 2011. — No 3. — С. 15-17.

Ссылки 
 Официальный сайт Библиотеки БГУИР
 Репозиторий БГУИР
 Электронный каталог Библиотеки БГУИР
 Официальный сайт Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники
 Webometrics Ranking of World Universities

Библиотеки Белоруссии
Библиотеки Минска
Образование в Минске